Chilkat est le nom d'une tribu qui faisait partie du peuple autochtone Tlingit, en Alaska.

Chilkat peut désigner :
 , un col montagneux, à la frontière entre l'Alaska et la Colombie britannique, sur la  ;
 Chilkat, un cours d'eau d'Alaska, aux États-Unis.